Печинци () — община в Сербии, входит в Сремский округ.

Население общины составляет 22 055 человек (2007 год), плотность населения составляет 45 чел./км². Занимаемая площадь — 489 км², из них 69,2 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — село Печинци. Община Печинци состоит из 15 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 32,6 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии